Název bujón má dva významy:
 bujón (vývar) — silný masový vývar
 bujón (živný roztok) — živný roztok, půda pro kultivaci bakterií